Думный - фамилия:

 Думный, Всеволод Владимирович (род. 1942) — советский и российский ученый.

См. также 
 Думный генерал
 Думный дворянин
 Думный дьяк
 Думный чин
 Думнов